Sereys ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Sereys (* 1928), französischer Schauspieler 
 Philippine de Rothschild-Sereys (1933–2014), französische Unternehmerin, Grand Dame des Weinbaus

Siehe auch:
 Seres (Begriffsklärung)